Griftbrug (Apeldoorns Kanaal), brug over het Apeldoorns Kanaal
Griftbrug (Utrecht), brug over de Biltsche Grift in de plaats Utrecht